En Wikipedia, Pappo hace referencia a varios artículos:

Música 
Norberto Anibal Napolitano: guitarrista, cantante y compositor argentino de rock, comúnmente conocido como Pappo.
Pappo's Blues banda argentina de blues pesado liderada por Norberto Aníbal Napolitano.
Pappo, el hombre suburbano: libro biográfico de este músico escrito por Sergio Marchi.
Anexo:Discografía de Pappo.

Álbumes musicales 

De la banda Pappo´s Blues
Pappo's Blues (1971)
Pappo's Blues Volumen 2 (1972)
Pappo's Blues Volumen 3 (1973)
Pappo's Blues Volumen 4 (1973)
Pappo's Blues Volumen 5, Triángulo (1975)
Pappo's Blues Volumen 6 (1975)
Pappo's Blues Volumen 7 (1978)
Pappo's Blues Volumen 8, Caso cerrado (1995)

De Pappo como solista
Pappo en concierto: álbum en vivo de 1984.
Pappo & Deacon Jones:  álbum en vivo de 1993.
Pappo sigue vivo: álbum en vivo de 1994.
Pappo y amigos: álbum de estudio de 2000.

Especies 
Pappophoreae: género de plantas herbáceas perteneciente a la subfamilia Chloridoideae dentro de la familia Poaceae.
Pappobolus: un género de plantas con flores perteneciente a la familia  Asteraceae. 

Pappobolus acuminatus 	
 Pappobolus acutifolia	
 Pappobolus argenteus 	
 Pappobolus decumbens 
 Pappobolus discolor 	
 Pappobolus hutchisonii 

 Pappobolus hypargyreus 
 Pappobolus imbaburensis 	
 Pappobolus jelskii 	
 Pappobolus lanatus 	
 Pappobolus lehmannii 	
 Pappobolus lodicatus 

 Pappobolus matthewsii 
 Pappobolus microphyllus 	
 Pappobolus nigrescens 	
 Pappobolus sagasteguii 	
 Pappobolus senex 	
 Pappobolus smithii 

 Pappobolus stuebelii 
 Pappobolus subniveus 
 Pappobolus szyszylowiczii 	
 Pappobolus verbesinoides 	
 Pappobolus viridior

Pappobolus sanchezii es una especie de planta con flor en la familia de las Asteraceae.
Cremaspora: género con 16 especies de plantas con flores perteneciente a la familia Rubiaceae. Su sinonimia incluye Pappostyles , Pappostylum y Schizospermum.
Pappophorum: un género de plantas herbáceas, perteneciente a la familia de las poáceas
 Pappophorum apertum 
 Pappophorum pappiferum 
 Pappophorum vaginatum  
 Pappophorum wrightii 

Pappochroma es un género de plantas con flores perteneciente a la familia Asteraceae.

 Pappochroma gunnii 
 Pappochroma pappocromum 
 Pappochroma setosum 	
 Pappochroma stellatum 

 Pappochroma tasmanica 	
 Pappochroma trigonum 
 Pappochroma uniflora 

Tuza de Jalisco: nombre común de Pappogeomys bulleri, un roedor de la familia de los geómidos endémico del occidente de México. 
Tuza de Alcorn: nombre común de Pappogeomys alcorni, un roedor de la familia de los geómidos endémico de México.
Tuza de Amoles o tuza de Querétaro (Cratogeomys neglectus): es una especie de roedor de la familia de los geómidos, cuya sinonimia incluye Pappogeomys neglectus.

Lugares
Pappo Napolitano (Metrobús)